Œil de Râ peut désigner :
 L'Œil de Râ est un symbole dans la mythologie égyptienne
 L'Œil de Râ est un cristal dans l'univers de fiction américain Stargate, inspiré du symbole mythologique égyptien.